

Astronomia 
 Ortosia – un satellite naturale minore del pianeta Giove

Geografia 
 Ortosia di Fenicia – antica città della Fenicia, poi sede dell'omonima diocesi cattolica
 Ortosia di Caria – antica città della Caria, poi sede dell'omonima diocesi cattolica

Mitologia 
 Ortosia – una delle Ore, simbolo della Prosperità, secondo la mitologia greca